Mount Walsh ist der Name folgender Berge:

 Mount Walsh (British Columbia) in den Rocky Mountains, Kanada
 Mount Walsh (Yukon) in der Eliaskette, Kanada
 Mount Walsh (Queensland) in Queensland, Australien

Siehe auch:
 Mount-Walsh-Nationalpark in Queensland, Australien
 Monte Walsh, US-amerikanischer Film von William A. Fraker (1970)
 Monte Walsh – Der letzte Cowboy, kanadisches Remake des Films von 1970